Leibnitz (stad), een stad in Oostenrijk
 Leibnitz (district), het gelijknamige district rondom die stad
 Gottfried Wilhelm Leibniz, een Duits wetenschapper en diplomaat uit de 17e eeuw